Kangilequssua bezeichnet:
 Kangilequssua (Insel, Simiutarsuaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangilequssua (Insel, Sungaasat Nunaat), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland